Името Болярци носят три български села:

 Болярци (Област Варна)
 Болярци (Област Кърджали)
 Болярци (Област Пловдив)